Le Grand Prix moto d'Aragon 2020 est la onzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2020, la dixième pour la catégorie MotoGP.

Cette  édition du Grand Prix moto d'Aragon se déroulera du 16 au  sur le Circuit Motorland Aragon à Alcañiz. Il devait initialement se tenir le 4 octobre mais a été déplacé en raison de la pandémie de Covid-19.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Notes

Liens externes

2020
Sport en Espagne en 2020
Sport en octobre 2020
Aragon